Леонид Семёнович Богданов (24 апреля 1893, Владимир — 5 августа 1973, там же) — советский библиограф, библиофил и краевед.

Биография 
В 1910 году поступил на педагогические курсы, который он окончил в 1912 году.

После окончания учёбы состоял на службе в различных государственных учреждениях. В области библиографоведения опубликовал свыше 5500 статей. Имел очень богатую личную библиотеку, состоявшая из 1500 книг и 1000 экслибрисов, который незадолго до смерти завещал всё ОУНБ имени А. М. Горького, всё поступило в 1974 году. 

Похоронен на Кладбище «Байгуши».

Научные работы 
Основные научные работы посвящены библиографоведению, а также краеведению Владимира и Владимирской области.

Ссылки 
 Подробная биография.

Библиографы СССР
Краеведы СССР
Похороненные на кладбище «Байгуши»